Provo (ciutat), ciutat al comtat de Utah (Utah, Estats Units d'Amèrica) 
 Provo (moviment), moviment contracultural de caràcter anarquista
 Riu Provo, curs d'aigua als comtats de Utah i Wasatch, de l'estat de Utah, als Estats Units